Futaba steht für
 Futaba Corporation, ein japanisches Modellbau-Unternehmen
 Futaba (Fukushima), eine Geisterstadt in Japan 
Futaba (Yamanashi), eine Stadt in Japan
Futaba-gun (Fukushima), Landkreis in Japan
Futaba Channel, ein japanisches Imageboard
Akiko Futaba (1915–2011), japanische Sängerin
Futaba Kioka (* 1965), japanische Fußballspielerin

Siehe auch:

 Futaba-kun Change